Лоли́та, также известная как Лолита Флорес (, род. 6 мая 1958, наст. имя: Мария Долорес Гонсалес Флорес) — испанская певица.

Она дочь знаменитой певицы Лолы Флорес (1923—1995) и певца и музыканта  (1925—1999), сестра певца  (1961—1995) и певицы и актрисы Росарио Флорес (род. 1963).

Дискография

Альбомы 
 Amor, amor (1975)
 Abrázame (1976)
 Mi carta (1977)
 Espérame (1978)
 Seguir Soñando (1980)
 Atrévete (1982)
 Águila real (1983)
 Para volver (1985)
 Locura de amor (1987)
 Madrugada (1990)
 Con Sabor a Menta (1991)
 Y La Vida Pasa (1994)
 Quién lo va a detener (1995)
 Atrasar el reloj (1997)
 Lola, Lolita, Lola (2001)
 Lola, Lolita, Dolores (2002)
 Si la vida son 2 días (2004)
 Y ahora Lola. Un regalo a mi madre (2005)
 Sigue caminando (2007)

Фильмография 
 La princesa del polígono (2007)
 Fuerte Apache (2006)
 Rencor (2002)

Снималась в большом количестве сериалов, в частности, в первом эпизоде испанского ситкома «Дежурная аптека» (исп. Farmacia de guardia) режиссёра Антонио Мерсеро (в роли самой себя), и в первом эпизоде мистического сериала «Чёрная лагуна» (исп. El internado. Laguna Negra).

Ссылки 
 Официальный сайт (архив версии от 2012 года)